Jan Geurt Gaarlandt (1946) Nederlands journalist, dichter, vertaler, uitgever en romanschrijver (onder pseudoniem Otto de Kat)
Karel Hendrik Gaarlandt  (1909-1985), burgemeester van Gasselte en Emmen en commissaris van de Koningin in Drenthe (oom van Jan Geurt)
Egbertus Gerrit Gaarlandt (1880-1938), burgemeester van Gouda (grootvader van Jan Geurt en vader van Karel Hendrik)